Аксамс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70304.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Нагль (местный блок).

Известные уроженцы 
 Карл Шёнгерр (1867—1943) — австрийский прозаик и драматург.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля